

Achternaam 
 Hubert Pierlot (1883-1963), Belgisch politicus;
 Pierre Pierlot (1921-2007), Frans hoboïst en vader van de fluitist Philippe Pierlot;
Philippe Pierlot (?-), Frans fluitist, zoon van Pierre Pierlot;
 Philippe Pierlot (1958-), Belgisch gambist en dirigent;
 Claudie Pierlot (1947-2009), Frans styliste.